

Капанбулак — село, Жарминський район, Абайська область
 Капанбулак — станційне селище, Жарминський район, Абайська область